Delain puede referirse a: 

 Delain, comuna francesa situada en Alto Saona.
 Delain, grupo musical de metal sinfónico de los Países Bajos.